Dauria – regione compresa fra la Mongolia, la Siberia e la Cina 
 Dauria – talvolta usato come sinonimo di Transbajkal
 Dauria – compagnia aerea russa
 11378 Dauria – asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
D'Auria